Мирзо́ев —  фамилия; женская форма — .

Известные носители 
 Мирзоев, Азер (род. 1978) — азербайджанский шахматист.
 Мирзоев, Акбар (род. 1939) — премьер-министр Таджикистана.
 Мирзоев, Алишер (род. 1998) — таджикистанский и российский футболист.
 
 Мирзоев, Арзу Ирза оглы (1962—2020) — советский и азербайджанский футболист.
 Мирзоев, Артур Хабибович (род. 1986) — российский тайбоксёр.
 Мирзоев, Аскарали (1922—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Мирзоев, Атаами Бала Баба оглы (род. 1965) — азербайджанский филолог.
 Мирзоев, Бахаддин Шахвелед оглы (1914—1987) — Герой Советского Союза.
 Мирзоев, Виталий Алиевич (род. 1949) — советский футболист.
 Мирзоев, Владимир Владимирович (род. 1957) — советский и российский режиссёр, сценограф.
 
 Мирзоев, Георгий Константинович (1933—2018) — главный конструктор АВТОВАЗа (1976—1998).
 Мирзоев, Гюльагаси ага Гусейнович (род. 1978) — азербайджанский артист балета и педагог.
 Мирзоев, Денис Уснидинович (род. 1986) — российский гандболист.
 Мирзоев, Джейхун Джамиль оглы (1946—1994) — азербайджанский советский киноактёр и режиссёр.
 Мирзоев, Камал Насруллах оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист.
 Мирзоев, Карахан Агахан оглы (род. 1951) — российский математик.
 Мирзоев, Керем Аршад оглы (1960—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мирзоев, Михаил Эхтибар-оглы (род. 1922) — советский и азербайджанский тромбонист и музыкальный педагог.
 Мирзоев, Муса Абдулла оглы (1933—2016) — советский и азербайджанский композитор.
 Мирзоев, Мусарза Огул оглу (род. 1958) — историк, этнограф, писатель, педагог.
 Мирзоев, Осман Мирзоевич (1937—1991) — советский журналист, писатель и публицист.
 Мирзоев, Павел Владимирович (род. 1977) — кинорежиссёр.
 Мирзоев, Рамазон Зарифович (род. 1945) — таджикистанский государственный деятель, посол Таджикистана в Иране.
 Мирзоев, Сабир Султан оглы (род. 1948) — специалист в области разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений и спектральной теории несамосопряженных операторов.
 Мирзоев, Теймур Ибрагим оглы (1936—2021) — советский и азербайджанский певец.
 Мирзоев, Ширин Вели оглы (1947—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 
 Мирзоев, Юсиф Вели оглы (1958—1993) — Национальный Герой Азербайджана.



См. также